Рио Секо и Монтања 3. Сексион има више значења:

 Рио Секо и Монтања 3. Сексион, Амплијасион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Рио Секо и Монтања 3. Сексион, Чинал (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику